Биддл () — английская фамилия.

Известные носители:

 Биддл, Адриан (1952—2005) — английский кинооператор.
 Биддл, Джон (1615—1662) — основатель английской секты унитариев.
 Биддл, Николас (1786—1844) — американский финансист; президент Второго банка Соединенных Штатов.
 Биддл, Уильям (1853—1923) — американский генерал-майор, 11-й комендант корпуса морской пехоты США
 Биддл, Фрэнсис (1886—1968) — американский юрист и правовед.

Примечания